Rutze ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolaus Rutze (auch Ruß; * um 1460, † um 1514), deutscher Theologe, Priester und Universitätsprofessor

Siehe auch:
 Rutze, Opfer der Hexenverfolgung, siehe Jakob von Kleist